Domogazki ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Wladimirowitsch Domogazki (* 1941), russischer Physiker
 Wladimir Nikolajewitsch Domogazki (1876–1939), russisch-sowjetischer Bildhauer und Hochschullehrer